Следните двигатели са произведени от ферари.

2-цилиндрови редови двигатели 
Ферари са били едни от малкото производители на автомобили, които са се опитали да създадат автомобилен 2-цилиндров редови двигател. Състезателният прототип никога не стигнал до производство.

 Lampredi
 1955 г. 2493 куб. см – прототип

4-цилиндрови редови двигатели 
Lampredi проектирали 4-цилиднров редови двигател за употреба във Формула 2. Различни версии на този двигател били използвани после и във Формула 1.

 Lampredi
 1951 г. 1985 куб. см – 500 F2, 500 Mondial, 500 TR, 500 TRC
 1953 г. 1998 куб. см – 553 F2
 1953 г. 2498 куб. см – 625 F1, 625 TF, 625 LM – (94 mm bore and 90 mm stroke)
 1954 г. 2498 куб. см – 553 F1, 555 F1 – (100 mm bore and 79.5 mm stroke)
 1953 г. 2942 куб. см – 735 S
 1954 г. 2999 куб. см – 750 Monza
 1955 г. 3421 куб. см – 857 S
 1956 г. 3432 куб. см – 860 Monza

6-цилиндрови редови двигатели 
Lampredi също така са модифицирали някои свои 4-цилиндрови редови двигатели в 6-цилиндрови такива за състезателна употреба.

 Lampredi
 1955 г. 3747 куб. см – 376 S
 1955 г. 4412 куб. см – 446 S, 735 LM

Вижте също 
 Ферари
 Списък на серийни автомобили на Ферари
Ферари

Двигатели на Ферари